Благоя Чоревски () е актьор и режисьор от Социалистическа република Македония.

Биография 
Роден е на 9 септември година в град Велес. Син е на актьора Трайко Чоревски и актрисата Ратка Чоревска, а брат му Борис Чоревски е известен битолски актьор. Завършва Театралната академия в София в 1971 година и става член е на Драматичния театър в Скопие. Директор е на Театъра от 1983 до 1998 година, заместник-министър на културата в правителството на Любчо Георгиевски от 1998 до 2001 година, като представител на Демократическата алтернатива и председател на Съвета на град Скопие. Висш функционер е на Демократическата алтернатива. В 2008 година преминава в Демократическия съюз.

Филмография 
 1977, „Изправи се, Делфина“ (второстепенна роля)
 1977, „Присъда“ (главна роля)
 1980, „Време, води“ (второстепенна роля)
 1988, „Уикенд на мъртъвци“ (главна роля)
 1991, „Татуиране“ (второстепенна роля)
 1996, „Самоунищожаване“ (второстепенна роля)

Награди 
 Златен лавров венец на Малките и експерименталните сцени в Сараево в 1976 година;
 Стериината награда в Нови Сад в 1979 година;
 Награда за най-добра епизодична роля на Стерииното позорие;
 Награда за най-добро актьорско изпълнение на Игрите „Войдан Чарнодрински“;
 Най-популярно ТВ лице според анкетата на вестник „Вечер“;
 Награда за най-добро актьорско изпълнение на кино и телевизия според анкетата на „Екран“ в 1984 година;
 „11 октомври“;
 „Златна маска“, присъждана от вестник „Вечер“ в рамките на „Охридско лято“ в 2007 година

Бележки 

Северномакедонски актьори и актриси
Югославски актьори и актриси
Северномакедонски режисьори
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на Държавната награда „Единадесети октомври“
Северномакедонски политици
Родени във Велес